Vasama kan avse:

Vasama (torpedbåt) – en finsk torpedbåt i tjänst 1942
Vasama 1 – en finsk patrullbåt i tjänst 1957
Vasama 2 – en finsk patrullbåt i tjänst 1957
Vasama (segelflyg) – ett finsktillverkat segelflygplan